Baumschnüffler ist der deutsche Artname für folgende Schlangen (Unterfamilie Eigentliche Nattern (Colubrinae)):

 Ahaetulla mycterizans (Linnaeus, 1758)
 Ahaetulla nasuta Lacépède, 1789 – auch Nasen-Peitschennatter
 Ahaetulla prasina (Boie, 1827) – auch Grüne Peitschennatter

Baumschnüffler ist auch der alternative deutsche Gattungsname für folgende Schlangen (Unterfamilie Eigentliche Nattern (Colubrinae)):
 Peitschennattern (Ahaetulla)